Filmy
 Bezpańskie psy (Sag-haye velgard) − afgańsko-irańsko-francuski dramat wojenny z 2004 roku, w reżyserii Marzieha Makhmalbafa,
 Bezpańskie psy (Tai yang yued) − malezyjsko-hongkoński film dramatyczny z 2006 roku, w reżyserii Yuhang Ho,
 Bezpańskie psy (Dog Tags) − amerykański film dramatyczny z 2008 roku, w reżyserii Damiona Dietza,
 Bezpańskie psy (Jiao You) − tajwańsko-francuski film dramatyczny z 2013 roku, w reżyserii Tsai Ming-lianga.